

Cinema 
 Uno di noi – film del 2020 diretto da Thomas Bezucha

Letteratura 
 Uno di noi (Murder by an Aristocrat) – romanzo di Mignon Good Eberhart del 1932
 Uno di noi (One of Us) – romanzo di Michael Marshall Smith del 1998

Musica 
Uno di noi – singolo della Steve Rogers Band del 1989
 Uno di noi – traccia dell'album Occhi  di Eugenio Finardi del 1996, cover di One of Us

Televisione 
Uno di noi – programma televisivo del 2002
Uno di noi – serie televisiva del 1996